Saint-Bois peut désigner :
 Saint-Bois, une commune de France ;
 Le Daphné garou, arbrisseau commun sur le pourtour méditerranéen.